Orizari (Plovdiv), een dorp in de gemeente Rodopi in oblast Plovdiv, Bulgarije
 Orizari (Sliven), een dorp in de gemeente Tvarditsa in oblast Sliven, Bulgarije
 Šuto Orizari, een gemeente in de agglomeratie Skopje, Noord-Macedonië